Neuhofen  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Neuhofen (Pfalz), Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Neuhofen an der Krems, Gemeinde im Bezirk Linz-Land in Oberösterreich
 Neuhofen an der Ybbs, Gemeinde im Bezirk Amstetten in Niederösterreich
 Neuhofen im Innkreis, Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich

Gemeindeteile:

 Neuhofen (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Neuhofen (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Neuhofen (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Neuhofen (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Neuhofen (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Neuhofen (Schwäbisch Hall),  Ortsteil  der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuhofen (Sendling),  Stadtteil im Münchner Stadtbezirk 6 Sendling
 Neuhofen (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Neuhofen (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Neuhofen (München), historischer Ortsteil der Gemeinde Untersendling, die 1877 nach München eingemeindet wurde

 Neuhofen (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ort und Katastralgemeinde, Niederösterreich
 Neuhofen (Gemeinde Attersee), Katastralgemeinde im Salzkammergut, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neuhofen (Gemeinde Pinsdorf), Ortschaft von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Neuhofen (Gemeinde Eugendorf), Ortschaft von Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Neuhofen (Gemeinde Hüttschlag), Ort bei Hüttschlag, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Neuhofen (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Neuhofen (Gemeinde Bad Mitterndorf), Katastralgemeinde im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Neuhofen (Gemeinde Seckau), Katastralgemeinde, Steiermark

Siehe auch:
 Neuhof
 Neuenhofen
 Neunhofen